Langworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Langworthy (1738–1802), US-amerikanischer Politiker
 Nick Langworthy (* 1981), US-amerikanischer Politiker